est la formule brute de plusieurs isomères

 (2-bromoéthyl)benzène, numéro CAS 
 bromure de xylyle
 ortho-bromure de xylyle, numéro CAS 
 méta-bromure de xylyle, numéro CAS 
 para-bromure de xylyle, numéro CAS